Cobham puede hacer referencia a:

 Cobham, una parroquia civil y un pueblo en el condado de Kent (Inglaterra).
 Cobham, una villa en el condado de Surrey (Inglaterra).
 Cobham Training Centre, campo de entrenamiento del Chelsea F. C. ubicado en la localidad anterior. 
 Billy Cobham (1944), un músico panameño-estadounidense.